Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 4 – czwarty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 14 sierpnia – 16 sierpnia 2010 roku. Runda pre-eliminacyjna zaś rozegrana została 25 lipca 2010 roku.

Wzięło w nim udział 164 zawodników.

W finale Barry Pinches pokonał Ronnie’ego O’Sullivana wynikiem 4:3.

Nagrody 
Zwycięzca: £10 000
II miejsce: £5 000

Półfinalista: £2 500
Ćwierćfinalista: £1 500

Ostatnia 16: £1 000
Ostatnia 32: £600
Ostatnia 64: £200

Turniej główny

Rundy pre-eliminacyjne

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe

Bibliografia 
  Wyniki
 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Sheffield
2010 w Anglii

sv:Players Tour Championship 2010/2011#Players Tour Championship 4